Irena Martínková – calciatrice ceca
 Lucie Martínková – calciatrice ceca
 Susanna Martinková – attrice ceca